Ingolstadt steht für:
 Ingolstadt, kreisfreie Stadt an der Donau im Regierungsbezirk Oberbayern, Freistaat Bayern
 Bundestagswahlkreis Ingolstadt, seit 1949 ein Wahlkreis in Bayern
 Landkreis Ingolstadt, ehemaliger Landkreis (bis 1972) im Regierungsbezirk Oberbayern, Bayern
 Landesfestung Ingolstadt, eine ehemalige Festung
 Stimmkreis Ingolstadt, ein Stimmkreis nach dem Bayerischen Wahlsystem

sowie für:
 Ingolstadt in Unterfranken, Pfarrdorf des Marktes Giebelstadt, Landkreis Würzburg, Bayern
 Ingolstadt (Sugenheim), Kirchdorf des Marktes Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch: